Унион Линда Виста има више значења:

 Унион Линда Виста (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Унион Линда Виста (Сантијаго Хамилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику